Henry Rowland ist der Name folgender Personen:
 Henry Augustus Rowland (1848–1901), US-amerikanischer Physiker
 Henry Rowland (Schauspieler) (1913–1984), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Henry Rowlands (1655–1723), britischer Geistlicher, Antiquar und früher Geologe